American Gothic, Grant Wood festménye
 American Gothic, David Ackles nagylemeze